QNM (metoda)
 Port lotniczy Namur-Suarlée

en:QNM